Amerikai Egyesült Államok
San Dimas, település Kalifornia államban, Los Angeles megyében

 Mexikó
San Dimas, község Durango államban
San Dimas, település Durango államban, az azonos nevű község központja
San Dimas, település Chiapas államban, Motozintla községben
San Dimas, település Jalisco államban, Zapotlanejo községben
San Dimas, település México államban, Jocotitlán községben
San Dimas, település Yucatán államban, Sucilá községben